Sidi-Kacem kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Sidi-Kacem (provins i Marocko), Gharb-Chrarda-Béni Hssen, 
 Sidi Kacem, kommun, Gharb-Chrarda-Béni Hssen, Sidi-Kacem, 

Robotskapade Marockoförgreningar